

Cinema 
 Sisyphus – cortometraggio ungherese del 1974 diretto da Marcell Jankovics

Musica 
 Sisyphus – gruppo musicale hip hop statunitense
 Sisyphus – album dei Cold Blood del 1970
 Sisyphus – album dei Sisyphus del 2014
 Sisyphus – singolo di Andrew Bird del 2019
 Sysyphus – brano musicale dei Pink Floyd dall'album Ummagumma

Scienze naturali 
 Sisyphus – genere di coleotteri della famiglia Scarabaeidae
 1866 Sisyphus – asteroide della fascia principale

Televisione 

 Sisyphus: The Myth – miniserie televisiva coreana del 2021

Pagine correlate 
 Sisifo (disambigua)